Александр Мин:
 Мин, Александр Егорович (1822—1889) — российский генерал-лейтенант артиллерии.
 Мин, Александр Павлович (1915—1944) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно).